Качурка Матсудайра () — вид морских птиц из семейства качурок.

Вид описан японским орнитологом Нагамити Куродой и назван им в честь другого японского орнитолога Ёринари Мацудайры.

Описание 
Длина тела 24—25 см; масса 62 г; размах крыльев 46—56 см. Крупная качурка с длинным вилообразным хвостом и длинными крыльями.

Гнездятся исключительно на принадлежащих Японии вулканических островах Кадзан в северо-западной части Тихого океана. Зимуют на Индийском океане.

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону охранный статус «Уязвимые виды» (VU).

Примечания

Ссылки 
 

Качурки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1922 году
Мацудайра, Ёринари